Zihlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Zihlmann (* 1979), Schweizer Skilangläufer und Biathlet
 Anton Schmid-Zihlmann (1927–2005), Schweizer Lehrer und Heimatforscher
 Josef Zihlmann (1914–1990), Schweizer Volkskundler, Mundartforscher und Schriftsteller 
 Max Zihlmann (1936–2022), Schweizer Drehbuchautor
 Nicole Zihlmann (* 1986), Schweizer Leichtathletin

 Werner Zihlmann (* 1961), Schweizer Künstler, siehe Wetz (Künstler)

Siehe auch:
 Zihlman
 Zylmann
 Zillmann